Enstrom ou Enström peut faire référence à :

 , compagnie d'hélicoptères,
 , une localité des États-Unis.

Personnalités 

  (1875–1948), ingénieur suédois,
  (1893–1977), industriel suédois,
  (1943-), épidémiologiste américain,
 Karin Enström (1966- ), personnalité politique suédoise,
 , photographe,
  (1991- ), joueuse de hockey sur glace,
 Tobias Enström (1984- ), joueur de hockey sur glace,
  (1971- ), artiste.